Il gruppo della pentlandite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della pentlandite 
 Argentopentlandite
 Cobaltpentlandite
 Geffroyite
 Pentlandite
 Shadlunite

Note 

Pentlandite